D10 може значити:

 DirecTV-10 — комерційний телекомунікаційний супутник.
 Ексортні авіаносці
 HMS Audacity (D10)
 HMS Rajah (D10)
 HMS Intrepid (D10) — ескадрений міноносець.